

Geografia 
 Hrubá Skála – comune nella regione di Liberec, Repubblica Ceca
 Malá Skála – comune nella regione di Liberec, Repubblica Ceca
 Skala – centro turistico dell'ex comune di Elios Pronni nell'isola di Cefalonia, Grecia
 Skala – ex comune della periferia del Peloponneso, Grecia
 Skała – comune urbano-rurale polacco del distretto di Cracovia, Polonia
 Skála – località delle Isole Fær Øer nell'isola di Eysturoy, Regno di Danimarca

Persone 
 Lilia Skala – attrice austriaca
 Jaromír Skála – calciatore e allenatore di calcio cecoslovacco
 Jaroslav Skála – ex cestista cecoslovacco